Бристоль Пегас () — британский девятицилиндровый однорядный звёздообразный поршневой двигатель. Являлся дальнейшим развитием двигателя Bristol Mercury.

Использовался 

Blackburn Baffin
Blackburn Ripon
Blackburn Shark
Boulton Paul Mailplane
Boulton Paul Overstrand
Boulton Paul Sidestrand
Bristol Bombay
Bristol Type 118
Bristol Type 120
Bristol Type 138
Fairey Seal
Fairey Swordfish
Fairey TSR I
Gloster Goring
Handley Page H.P.43
Handley Page H.P.47
Handley Page H.P.51
Handley Page Hampden
Handley Page Harrow
Hawker Audax
Hawker Hart
Hawker Osprey
Saro London
Short Empire
Short Mayo Composite
Short Sunderland
Supermarine Stranraer
Supermarine Walrus
Vickers Vespa
Vickers Victoria
Vickers Vildebeest
Vickers Vincent
Vickers Valentia
Vickers Wellington
Vickers Wellesley
Westland Wallace

LWS-6 Żubr
PZL.23 Karaś
PZL.37 Łoś
Douglas DC-2B

ANBO-IV

Fokker C.X
Fokker T.V

Savoia-Marchetti S.M.95

Fokker D.XXI

Letov Š-328

Junkers Ju 86 K-4, K-5, K-13

Ссылки 

Поршневые авиационные двигатели
Двигатели воздушного охлаждения